Ławy bezeichnet Dörfer in Polen:
 Ławy (Opatowiec), ein Dorf im Powiat Złotowski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Opatowiec
 Ławy (Rypin), ein Dorf im Powiat Rypiński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Rypin (Landgemeinde)
 Ławy (Bełchatów), ein Dorf im Powiat Bełchatowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Bełchatów (Landgemeinde)
 Ławy (Huszlew), ein Dorf im Powiat Łosicki der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Huszlew
 Ławy (Rzekuń), ein Dorf im Powiat Bytowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Rzekuń
 Ławy (Leszno), ein Dorf im Powiat Warszawski Zachodni der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Leszno
 Ławy (Myślibórz)  (dt. Brügge), ein Dorf im Powiat Myśliborski der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Myślibórz